La terza stagione di True Jackson, VP è andata in onda negli Stati Uniti dall'11 settembre 2010 al 20 agosto 2011 su Nickelodeon.

Note